День вакфа () — иранский праздник, ежегодно отмечающийся 27 сафара по календарю лунной хиджры. В связи с особенностями данного календаря, точная привязка к дате Григорианского календаря невозможна. В 2016 году праздник пришелся на 27 ноября, в 2017 будет проводиться 17 ноября.

Понятие вакфа 

Вакф (, множ.  — аукаф) — понятие в исламском праве, обозначающее акт передачи здания, земельного участка или другого имущества на религиозные или благотворительные цели. Пожертвованные средства могут храниться в специальном благотворительном фонде. Человек, совершивший вакф, называется вакиф (). Посвящающий свое имущество называется учредителем вакфа.
Термин «вакф» буквально обозначает «запрет», то есть запрет собственности переходить во владение другого хозяина. Юридический смысл вакфа, согласно имаму Абу Ханифе — это состояние определенного имущества в вакфе и передача прибыли или продуктов от данного имущества нуждающимся.

История праздника 
День вакфа был учрежден высшим руководителем ИРИ имамом Хомейни в первые дни после Исламской революции 1979 года. Высший руководитель назвал вакф доброй мусульманской традицией. После речи имама Хомейни департамент общественной культуры и Министерство культуры и исламской ориентации Ирана выбрали день для проведения данного праздника.

Днем вакфа стало 27 сафара. Этот день был выбран по следующим причинам:

1.	Однажды иудей-богослов Мухайрик, желавший принять ислам, подарил Пророку свое имущество. После того, как Мухайрик погиб, Мухаммед передал имущество богослова нуждающимся. Это был первый в истории случай мусульманского вакфа, а Мухаммед стал первым в истории вакифом. 28 сафара — день смерти Пророка Мухаммеда. 27 сафара было выбрано как последний день жизни первого вакифа в истории.

2.	Имам Али в своем вакфнаме () (вакфный документ) указал, что вакф не может быть подарен, продан или унаследован. В этом вакфнаме Али совершил вакф своей собственности имаму Хасану Муджтаба. 27 сафара было выбрано как дата смерти Хасана Муджтабы.

Примечания 

Праздники Ирана